Niemcy:
 Lindhorst – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Schaumburg
 Lindhorst – gmina zbiorowa (niem. Samtgemeinde) w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Schaumburg
 Lindhorst – dzielnica gminy Seevetal, w powiecie Harburg, w kraju związkowym Dolna Saksonia